Ženská dvouhra AEGON International 2016 probíhala ve druhé polovině června 2016. Do singlové soutěže eastbournského tenisového turnaje nastoupilo čtyřicet osm hráček. Obhájkyní titulu byla švýcarská tenistka Belinda Bencicová, kterou ve 2. kole vyřadila Ruska Jelena Vesninová. Ve druhém kole vypadlo deset ze šestnácti nasazených hráček.

Vítězkou dvouhry se stala dvanáctá nasazená Dominika Cibulková ze Slovenska, jež ve finále zdolala turnajovou desítku Karolínu Plíškovou po dvousetovém průběhu 7–5 a 6–3 a ovládla tak i druhý vzájemný zápas, když předtím Češku porazila na Malaysian Open 2014.

V probíhající sezóně si připsala druhé turnajové vítězství, když předtím v dubnu triumfovala v polských Katovicích, které představovalo šestý singlový titul na okruhu WTA Tour. Poražená Plíšková neuspěla na turnaji kategorie Premier ani na čtvrtý pokus.

Nasazení hráček 
Všechny nasazené hráčky obdržely volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Eastbourne International
Tenis ve Spojeném království v roce 2016
WTA Tour 2016